Ніколь Арендт (;  26 серпня 1969) — колишня американська професійна тенісистка.
Здобула шістнадцять парних титулів туру WTA.
Найвищу одиночну позицію рейтингу WTA — 49 місце досягнула 16 червня 1997, парну — 3 місце — 25 серпня 1997 року.
Завершила кар'єру 2003 року.

Фінали турнірів Великого шолома

Парний розряд, поразка

Мікст, 2 поразки

Фінали Туру WTA

Парний розряд, здобуті титули (16)

Парний розряд поразки (16)

Досягнення

Парний розряд

Примітки

Посилання 
 
 

Тенісистки США
Спортсмени з Коннектикуту
Спортсмени з Флориди
Спортсмени з Нью-Джерсі